Matrimonio – istituto che indica l'unione – civile e/o religiosa – fra due persone
 Matrimonio tra persone dello stesso sesso
 Matrimonio (ordinamento italiano)
 Matrimonio (religione)
 Matrimonio (Chiesa cattolica)
 Matrimonio canonico
 Matrimonio romano

Pagine correlate 
Il matrimonio